Chione squamosa är en musselart som först beskrevs av Carpenter 1857.  Chione squamosa ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
squamosa